Ortseifen bezeichnet

 einen Ortsteil, siehe Ortseifen, Ortsteil von Morsbach
 einen Familiennamen, siehe Stefan Ortseifen (* 1950), deutscher Bankmanager